Rim Jong-sim (ur. 1993) – północnokoreańska sztangistka
 Rim Jong-sim (ur. 1994) – północnokoreańska zapaśniczka